Municipio de St. James puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:

Municipio de St. James (condado de Charlevoix, Míchigan)
Municipio de St. James (condado de Watonwan, Minnesota)
Municipio de St. James (condado de Misisipi, Misuri)
Municipio de St. James (condado de Phelps, Misuri)